«Мистер Вудкок» () — американская комедия режиссёра Крейга Гиллеспи. Премьера фильма состоялась 14 сентября 2007 года.

Сюжет 
Главным героем фильма является Джон Фарли, писатель, ставший известным после написания книги о том, как помочь самому себе добиться успехов в жизни. Ему предлагают вернуться в свой родной город, чтобы получить награду, а именно ключ от города. После приезда и встречи с матерью он узнаёт о том, что она уже несколько месяцев встречается с его школьным учителем физкультуры мистером Вудкоком, который издевался над ним в течение всего его периода пребывания в школе.

Джон решает, что не может уехать из этого города до тех пор, пока его мать встречается с человеком, который издевался над ним все его школьные годы. Он начинает всеми способами пытаться очернить Вудкока в глазах своей матери и спровоцировать разрыв их отношений.

В ролях

Критика 

Фильм получил в основном низкие оценки. На сайте Rotten tomatoes на январь 2014 года рейтинг фильма равен 13% и составляет среднюю оценку в 4 балла по десятибалльной шкале . На сайте Metacritic фильм имеет рейтинг в 5.7, основанный на 32 отзывах, а на IMDb его оценка составляет 5.1 балла .

Несмотря на то, что фильм был так низко оценен большинством критиков, Роджер Эберт дал ему три звезды из четырёх .

В одном из интервью в 2009 году Шон Уильям Скотт сказал, что на съёмочной площадке фильма они с Торнтоном не раз обсуждали, насколько ужасен тот был и что нет ничего хуже, чем ощущение того, что ты идёшь на съёмки фильма, который может положить конец твоей карьере .

Примечания

Ссылки 
  
  
  
 

Кинокомедии США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы New Line Cinema
Фильмы на английском языке
Фильмы Крейга Гиллеспи
Фильмы США 2007 года